Rivière aux Perches (rivière Madawaska), Dégelis (ville), Témiscouata, Bas-Saint-Laurent. .
 Rivière aux Perches (rivière des Montagnes Blanches), Mont-Valin (Territoire non organisé), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean. .
 Rivière aux Perches (rivière Portneuf), Lac-au-Brochet (Territoire non organisé), MRC La Haute-Côte-Nord, Côte-Nord. .

 Pont de la rivière-aux-Perches, Dégelis (Ville), Témiscouata, Bas-Saint-Laurent. .